Кадушин — русская фамилия. Известные носители:

 Кадушин, Антон Юрьевич (род. 1981) — российский тренер по боксу и катмен.
 Кадушин, Иван Андреевич (1888—1945) — советский деятель органов государственной безопасности. Почётный чекист (1925).

См. также 
 Кадушино — деревня в Михайловском районе Рязанской области России
 Кадулин
 Кадухин